O Arauto de Minas foi um periódico mineiro impresso em São João del-Rei entre os anos de 1877 e 1889. Foi órgão do Partido Conservador). Seu nome completo era: O Arauto de Minas : hebdomadário político, instructivo e noticioso; órgao do Partido Conservador. 

A
Jornais extintos de Minas Gerais